Municipio de Pratt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pratt (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Pratt (condado de Lyman, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lyman.